Обу́ховский сквер
 Обуховский сквер — сквер в Санкт-Петербурге
 Обуховский сквер — сквер в Ташкенте

Скверы